Marco Negri – calciatore italiano nato nel 1970
 Marco Negri – pallavolista italiano nato nel 1955
 Marco Negri - paroliere e musicista, autore di Pescatore